Соревнования по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 метров из трёх положений среди мужчин на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 14 августа в национальном центре стрелкового спорта в районе Деодоро. В соревнованиях приняли участие 44 спортсмена из 31 страны. 

Действующий олимпийский чемпион в данной дисциплине итальянский стрелок Никколо Камприани смог защитить своё звание по итогам соревнований.

Квалификацию очень уверенно выиграл 28-летний россиянин Сергей Каменский, выбивший 1184 очка, ближайший преследователь отстал на 7 очков. Двумя днями ранее Каменский также выиграл квалификацию и в стрельбе лёжа, но затем в финале занял только 4-е место. Камприани вышел в финал с последнего 8-го места в квалификации. 

В финале основная борьба за золото шла между Каменским и Камприани. Перед предпоследним выстрелом Каменский был впереди на 0,1 очка. Сергей упрочил своё лидерство предпоследним выстрелом (9,6 против 9,1). Последний выстрел Каменский выполнил неудачно (8,3), что позволило Камприани за счёт среднего выстрела (9,2) обойти россиянина и выиграть золото.

Призёры

Изменения в формате 
В квалификации производится по 40 выстрелов из каждого положения. Количество пробных выстрелов не ограничено (общее время на выполнение квалификации 2 часа 45 минут: 15 минут на пробные выстрелы, 2 часа 30 минут на стрельбу).

Финал состоит из 15 зачётных выстрелов в каждом положении: с колена, лежа и стоя, отстрелянных в указанной последовательности. Финал начинается с 3 х 5 выстрелов с колена с лимитом времени 200 секунд на серию. После семи минут времени на смену положения и пробные выстрелы, финалисты стреляют 3 х 5 выстрелов лежа с лимитом времени 150 секунд на серию. После девяти минут времени на смену положения и пробные выстрелы, финалисты стреляют 2 х 5 выстрелов за 250 секунд на серию. Два финалиста с наименьшими результатами выбывают после 10 (2 х 5) выстрелов стоя. Финал продолжается пятью одиночными выстрелами стоя, на каждый 50 секунд. Один спортсмен с худшим результатом выбывает после каждого выстрела, пока не останутся два спортсмена, которые последним выстрелам определяют обладателя золотой медали. Всего в финале 45 выстрелов. Равенства определяются результатом перестрелок..

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Результаты

Квалификация

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года    
 Олимпийский турнир на сайте Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF)